Рому́л () — мужское личное имя латинского происхождения. Другая форма латинского  имени «Romulus» в русском языке — .

Известные носители 

 Ромул (VIII век до н. э.) — легендарный основатель и первый царь Рима;
 Ромул Сильвий — мифический царь Альба-Лонги;
 Луций Юлий Ромул — консул-суффект 152 года;
 Валерий Ромул — (ок. 293—294 — 309 гг.) сын римского узурпатора Максенция, консул 308 и 309 годов;
 Ленатий Ромул — презид Триполитании (324/326)
 Флавий Ромул — консул 343 года;
 Ромул — военный магистр узурпатора Магненция;
 Флавий Писидий Ромул — префект Рима (406?)
 Ромул (сын Прокопия Антемия) (V век) — член династии Львов, брат узурпатора Маркиана;
 Ромул Август — последний (фактический) император Западной Римской империи (460-е или 470-е — после 511).
 Ромул — святой, епископ и миссионер на острове Мэн, ум. ок. 450 года.
 Ромул из Фиезоле (ум. ок. 90 года) — ученик апостола Петра, святой покровитель Фьезоле, Италия.
 Ромул Генуэзский — святой, епископ Генуи; вероятно, жил в IV веке.
 Ромул из Груаро (ум. в 304 году) — святой, один из конкордийских мучеников.

Женский вариант имени — Ромола — в средние века давали при рождении всем знатным флорентийкам в дополнение к первому имени. Например, полное имя Лукреции Медичи — Лукреция Мария Ромола.

Новое и новейшее время  

Испанская форма имени — Ромуло (Rómulo) используется в странах Латинской Америки. Известные носители:

 Ромуло Бетанкур (1908—1981) — президент Венесуэлы в 1945—1958 и 1959—1964
 Ромуло Гальегос (1884—1969) — писатель, президент Венесуэлы в 1948

Другое 
 Ромул (басни) — условное название позднего сборника латинских прозаических басен.
 Ромулеи (Romulea) — сборник произведений позднелатинского поэта Драконция.
 «Ромул Великий» () — пьеса швейцарского прозаика и драматурга Фридриха Дюрренматта.